Szewce ist der Name folgender polnischer Ortschaften:
 Szewce (Wisznia Mała), Ortsteil in der Landgemeinde Wisznia Mała
 Szewce (Kleszczewo), Ortsteil in der Landgemeinde Kleszczewo
 Szewce (Piotrków Kujawski), Ortsteil in der Stadt- und Landgemeinde Piotrków Kujawski